Lillaskog kan syfta på:
Lillaskog, Hässleholms kommun – en småort i Hässleholms kommun
Lillaskog, Marks kommun – en småort i Marks kommun